Чемпионат мира по международным шашкам среди мужчин 2007 года  прошёл с 12 мая по 2 июня 2007 в Гарденберге, Нидерланды года под эгидой ФМЖД. Число участников — 20 из 12-ти стран. Турнир прошёл в один круг.

Чемпионом мира стала Александр Шварцман (Россия), второе место занял представитель Германии Марк Подольский, третье место занял россиянин Александр Георгиев.

Ссылки 
 Статистика чемпионатов на сайте Федерации шашек Нидерландов

Примечания 

Мужчины 2007
2007 год в шашках